Megascolides australis — вид малощетинковых червей семейства Megascolecidae, распространённый в Австралии. Был обнаружен в 1878 году Фредериком Маккоем в Гипсленде в штате Виктория. Червь достигает в длину от 80 см до 3 м.

Вид является эндемиком области вокруг реки Басс на юге Гипсленда. Площадь ареала составляет 40 000 га, образуя треугольник между населёнными пунктами Loch, Korumburra и Warragul. Черви очень редко появляются на поверхности земли. Они обитают во влажной почве на расстоянии 40 метров от берега реки. Местами встречаются очень часто, до 10 особей на 1 кубический метр почвы.

Черви питаются корнями и растительным детритом. При опасности укрываются в норах, уходящих в глубину на 1—2,3 метра. Жилые туннели часто содержатся во влажном состоянии. Присутствие червей можно определить по характерному шуму, который возникает, когда черви возвращаются в свои жилища. Megascolides australis — червь-долгожитель с относительно медленным онтогенезом. Исследования показали, что половая зрелость червей наступает на пятый год. По этой причине черви не всегда могут быстро приспособиться к изменениям в окружающей среде.

Черви являются гермафродитами, однако для размножения им нужен партнёр. Янтарного цвета кокон с яйцом длиной от 5 до 9 см червь откладывает в прилегающих к туннелю камерах, на глубине примерно 22 см от поверхности земли. Из каждого кокона примерно через 12 месяцев на свет появляется лишь один червячок.

Примечания

Литература 
 B. J. Smith, J. A. Peterson: Studies of the Giant Gippsland Earthworm Megascolides australis McCoy 1878. In: Victorian Naturalist. Bd. 99, 1982, S. 164–173.
 Beverley D. van Praagh: The Ecology, Distribution and Conservation of the Giant Gippsland Earthworm Megascolides australis McCoy 1878. In: Soil Biology and Biochemistry. Bd. 24(12), 1992, S. 1363–1368.
 Beverley D. van Praagh: Reproductive biology of Megascolidesb australis McCoy (Oligochaeta:Megascolecidae). In: Australian Journal of Zoology. Bd. 43, 1996, S. 489–507.

Животные, описанные в 1878 году
Малощетинковые черви Австралии
Эндемики Австралии